O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, com sede em São Luís, Estado do Maranhão, é um órgão da Justiça do Trabalho, pertencente ao Poder Judiciário da República Federativa do Brasil, o qual exerce jurisdição no território do Estado do Maranhão.

Histórico 
Em 1988, o TRT16 foi criado pela Lei nº 7.671, de 21 de setembro de 1988, e instalado no dia 26 de maio de 1989.

Funcionamento 
De acordo com o regimento interno, o TRT16 compõe-se de 8 desembargadores.

Ver também 
 Tribunal Regional do Trabalho
 Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
 Tribunal Superior do Trabalho
 Supremo Tribunal Federal

Ligações externas 
 Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Tribunais do Brasil
Justiça do trabalho no Brasil
Tribunais trabalhistas